Amiel může být:

 Eliam – biblická postava
 Denis Amiel (1884–1977) – francouzský spisovatel
 Henri-Frédéric Amiel (1821–1881) – švýcarský spisovatel a filozof
 Barbara Amielová – britsko-kanadská spisovatelka a publicistka
 Jon Amiel – britsko-americký režisér a producent
 Thierry Amiel (1982) – francouzský popový zpěvák